Ctiboř is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:
 Ctiboř (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Ctiboř (okres Tachov), gemeente in okres Tachov